La Fille du train est le titre de plusieurs œuvres :

 La Fille du train (), un roman écrit par l'écrivain britannique Paula Hawkins, publié en 2015 ;
 La Fille du train (), un film américain réalisé par Tate Taylor, sorti en 2016, adapté du roman de Paula Hawkins ;